Кристофер «Крис» Ван Холлен-младший (; ) — государственный и политический деятель Соединенных Штатов Америки.

Ранние годы 
Родился 10 января 1959 года в пакистанском городе Карачи в семье американцев. Его отец Кристофер Ван Холлен работал в дипломатическом консульстве США в Карачи. Жена Кристофера, Эдит Элиза родила в Пакистане трёх детей.

Учёба и карьера 
После возвращения в США Крис поступил в Суортмор-колледж, который окончил в 1982 году. В 1985 году он окончил Гарвардский университет, а в 1990 году — Джорджтаунский университет в столице страны Вашингтоне. После получения образования работал юрисконсультом. С 1990 по 1994 год был членом палаты представителей штата Мэриленд, затем с 1994 по 2002 год — членом сената штата Мэриленд.

3 января 2003 года стал членом Палаты представителей США от штата Мэрилэнд, 3 января 2017 года — сенатором от штата Мэриленд, эту должность он занимает в настоящее время. Является членом Демократической партии США.

Личная жизнь 
Женат на Катрин Ван Холлен, трое детей.

Примечания

Ссылки 
 
 Биография Криса Ван Холлена на сайте bioguide.congress.gov
 Биография Криса Ван Холлена на сайте палаты представителей США

Члены Демократической партии США
Члены Палаты представителей от штата Мэриленд
Сенаторы от штата Мэриленд
Выпускники Мидлсекской школы
Выпускники Суортмор-колледжа
Выпускники Школы права Джорджтаунского университета
Действующие сенаторы США